Сятра-Марги () — деревня в составе Ишакского сельского поселения Чебоксарского района Чувашии.

География 
Деревня расположена на левом берегу реки Кунар в 36 километрах от столицы республики — города Чебоксары, 42 километрах от районного центра — посёлка Кугеси, в 24 километрах от железнодорожной станции

Название 
Историческое название деревни — Марково. В 1917—1929 годах деревня носила название Сятракасы, в 1939—1940 годах — Сятра-Марково, в 1935 году и с 1948 года — Сятра-Марги.

История 
Исторически деревню населяли чуваши, которые до 1724 года были ясачными крестьянами, а до 1866 года — государственными. Основой экономической деятельности жителей деревни были: земледелие, животноводство, домашнее ремесло, лесоразработка, кулеткачество. Деревня эта есть самая населенная в уезде.
В 1886 году в деревне открыта церковно-приходская школа, а с 1890-х годов работала земская школа. В XIX — начале XX века действовала водяная мельница. В 1930 году в деревне образован колхоз «Новое Марково».
Административная принадлежность
До революции деревня относилась к Ишаковской волости Чебоксарского уезда и Чебаевской волости Ядринского уезда.

С 1921 по 1927 год — в составе Цивильского уезда, в 1927—1935 годах — в Чебоксарском районе, с 1935 года по 1959 год — в составе Ишлейского района, а с 1959 года — вновь в составе Чебоксарского района.
Исторические и прежние названия
Сятра-Касы (Марково) (1867)

Население 
Население деревни равнялось:

Известные уроженцы, жители 
Аверкиев, Иван Степанович  (12 апреля 1901, Сятря-Марги, Ядринский уезд, Казанская губерния — 6 апреля 1978, Йошкар-Ола, Республика Марий Эл)  — чувашский деятель науки, учёный-лесовод и энтомолог, доктор биологических наук, профессор

Инфраструктура 
В деревне имеется школа, фельдшерский пункт, клуб, библиотека, магазин.

Известные люди 
В деревне родился советский и российский художник Владимир Ильич Мешков.

Примечания

Ссылки 
 Маркасем ялтан тракторсăр тухаймаççĕ
 Жители пяти деревень Чебоксарского района в распутицу месят грязь

Населённые пункты Чебоксарского района